

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 3 podstawowe
 Karczemka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Karczemka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Karczemka – część wsi Mielinek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Karczemka – część wsi Wilczeniec Bogucki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Karczemka – przysiółek kolonii Bezek-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Karczemka – przysiółek wsi Bojadła w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła
 Karczemka – przysiółek wsi Duranów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Karczemka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Karczemka – część wsi Nowe Prażuchy w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia
 Karczemka – część wsi Ludwina w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
 Karczemka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko

Inne 
 Karczemka – nieofic.  przysiółek wsi Otłoczyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Karczemka – wieś na Litwie, w gminie solecznickiej